YAA steht für:
 Anahim Lake Airport (IATA-Code), British Columbia
 Yet Another Acronym, engl. für „noch ein weiteres Akronym“ in Anspielung auf die zahlreichen mit YA beginnenden Akronyme
 Young Artist Award, Film- und Fernsehpreis aus den USA

Yaa steht für:
 Yaa, einen weiblichen Vornamen
 Yaa Asantewaa (1863–1923), Königinmutter der Aschanti
 Yaa Avoe (* 1982), ghanaische Fußballspielerin 
 Yaa Gyasi (* 1989), ghanaisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 eine äthiopische Silbe, siehe Unicodeblock Äthiopisch
 eine kanadische Silbe, siehe Unicodeblock Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner
 einen Thaana-Buchstaben, siehe Unicodeblock Thaana
 ein Tifinagh-Schriftzeichen, siehe Unicodeblock Tifinagh

yaa steht für:
 Yaminawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Pano-Sprachen der Yaminawá

Siehe auch:
 JAA

Abkürzung